De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1987 werd in het weekeinde van 21 en 22 februari 1987 gehouden in het IJsselstadion in Deventer. Kampioenen werden Yvonne van Gennip en Hein Vergeer.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1987
Langebaanschaatsen in 1987
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer